Cristina Branco ist der Name folgender Personen:

* Cristina Branco (Sängerin) (* 1972), portugiesische Fado-Sängerin
 Cristina Branco (Handballspielerin) (* 1985), angolanische Handballspielerin